Protoribotritia är ett släkte av kvalster som beskrevs av Arthur P. Jacot 1938. Protoribotritia ingår i familjen Oribotritiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Protoribotritia